Матьё Он (; род. 12 июля 1992, Клиши) — французский гандболист, играющий на позиции разыгрывающего и выступающий за клуб Пэй д’Экс.

Карьера

Клубная карьера 
Матьё Он начинал свою карьеру в клубе ГК Нант в 2011 году, проведя в чемпионате Франции не одного матча. В сезоне 2012/13 Он провёл в чемпионате Франции 1 матч, в котором забросил 2 мяча. С сезона 2013/14 Матьё Он становится основным игроком Пэй д’Экс.

Статистика 
Статистика Матьё Он сезона 2018/19 указана на 31.1.2019.

Ссылки 
 http://www.lnh.fr/lidl-starligue/joueurs/matthieu-ong
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2011-12/player/547767/Matthieu+Ong

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Игроки ГК «Нант»
Игроки ГК «Пэй д’Экс»